Valentina Diouf (ur. 10 stycznia 1993 w Mediolanie) – włoska siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji atakującej.

Jej rodzice pochodzą z Senegalu.

Przebieg kariery

Sukcesy klubowe 
Superpuchar Włoch: 
  2011
Liga Mistrzyń:
  2015
Puchar CEV:
  2017
Liga polska:
  2022

Sukcesy reprezentacyjne 
Mistrzostwa Europy Kadetek:
  2009
Mistrzostwa Europy Juniorek:
  2010
Mistrzostwa Świata Juniorek:
  2011
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2013

Nagrody indywidualne 
 2013: Nagroda Arnaldo Eynarda (najlepsza siatkarka do lat 20)
 2014: MVP Superpucharu Włoch
 2015: Najlepsza atakująca turnieju finałowego Ligi Mistrzyń
 2017: MVP Pucharu CEV

Statystyki zawodniczki

Tauron Liga (2021/2022)

Serie A1 (2021/2022)

V-liga (2020/2021)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lega Volley Femminile - Sylwetka Valentiny Diouf

Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Mediolanie
Włoskie siatkarki
Siatkarki Volley Bergamo
Siatkarki Futura Volley Busto Arsizio
Siatkarki Daejeon Korea Ginseng Corporation
Siatkarki ŁKS Łódź